Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Célestines (ou place des Célestines, ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans l'ancienne présence d'un couvent de sœurs 'Annonciades célestes', appelées populairement 'Célestines'. un ordre féminin contemplatif du . A ne pas confondre avec les 'Célestins', moines bénédictins ermites, un ordre religieux fondé par le pape Célestin V.

rue des Célestines, à Liège
Place des Célestines, à Namur

rue des Célestines, à Lille
Clos des Célestines, à Vichy

Célestines